Smithies est un patronyme porté notamment par :

 Alex Smithies, (1990-), footballeur anglais ;
 Oliver Smithies (1925-2017), généticien américain.

Homonymie de patronyme